Михаи́л Тю́рин: Тюрин, Михаил Васильевич (1959—2013) — военный врач, профессор, лауреат премии Правительства Российской Федерации
 Тюрин, Михаил Владиславович (род. 1960) — лётчик-космонавт, Герой Российской Федерации.
 Тюрин, Михаил Ефимович (1897—1941) — деятель ГПУ/НКВД СССР.
 Тюрин, Михаил Петрович (1918—1940) — лётчик, Герой Советского Союза.